Гвоздков Георгій Кузьмович — радянський військовик, генерал-лейтенант авіації.
 Гвоздков Олександр Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гвоздков Прокофій Захарович — директор МТС, двічі Герой Соціалістичної Праці.